The Wall puede referirse a:

 The Wall (Cuatro), programa de televisión informativo emitido en Cuatro.
 The Wall, programa de televisión estadounidense emitido por NBC.
 The Wall: Cambia tu vida, concurso de televisión emitido en Telecinco, adaptación española del programa estadounidense.
 The Wall: Cambia tu vida, concurso de televisión emitido por Chilevisión, adaptación chilena del programa estadounidense.